Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Maria Kirilenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Lisicki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kimiko Date-Krumm et Casey Dellacqua.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Pattaya
2013 en Thaïlande
Tennis en février 2013